Vita di Dante – miniserie televisiva italiana del 1965
 Vita di Dante – saggio di Cesare Balbo del 1839
 Vita di Dante – saggio di Giorgio Petrocchi del 1983